A 25 601-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc belterületén.

Annak a kissé bonyolult csomópontnak az egyik átkötő útja, amely különszintű keresztezési, és egyben kapcsolódási lehetőséget biztosít a 3-as főút és a 2515-ös út között, a 304-es út körforgalmának felhasználásával.

Az út a 304-es főút kezdeti szakaszán lévő körforgalomból ágazik ki dél felé, és a 2515-ösig halad; kétirányú. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 460 méter megtétele után ér véget.

A csomópont további ágai: Miskolc központja felől a 304-es út irányába a 25 607-es, Budapest felől a 304-es út irányába a 25 608-as, Miskolc központja irányából, közvetlenül a 3-as út felől a 2515-ös út irányába a 25 609-es, Budapest felé a 304-es út felől a 3-as főút felé pedig a 25 610-es.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25601
25601